Энтомофторовые:

 Энтомофторовые — порядок грибов, который ранее относился к классу Zygomycetes, но сейчас занесён в новый подтип Entomophthoromycotina.
 Энтомофторовые — семейство зигомицетовых грибов из порядка энтомофторовых.